La Copa de la UEFA 1999-2000 se disputó entre julio de 1999 y mayo de 2000, con la participación total de 142 equipos distintos, representantes de 49 federaciones nacionales afiliadas a la UEFA. Para la clasificación a la fase final de la competición se disputó una ronda previa, donde 38 equipos se unieron a los otros 58 clasificados directamente para la fase final. Al igual que la Liga de Campeones en esa misma temporada, la Copa de la UEFA presentó importantes cambios en su formato, los cuales consistieron principalmente en la participación desde los dieciseisavos de final de 8 equipos eliminados de la Liga de Campeones de la misma temporada.

La final, a partido único, se disputó el 17 de mayo de 2000 en el Parken Stadion de Copenhague, en Dinamarca, y enfrentó al Galatasaray y al Arsenal. Tras 120 minutos sin moverse el marcador el conjunto otomano se impuso por 4-1 en la tanda de penaltis, convirtiéndose así en el primer equipo turco en ganar una competición europea.

Ronda previa

Primera ronda

Segunda ronda

Dieciseisavos de final

Rondas finales

Final

Máximos goleadores 

Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Copa de la UEFA
Galatasaray SK (fútbol)